Montagnella är ett släkte av svampar. Montagnella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Montagnella